La competizione del volteggio femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 al 31 agosto 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Programma

Risultati

Qualificazioni

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 F4